Herbert Plaxton – hockeista su ghiaccio canadese
 Hugh Plaxton – hockeista su ghiaccio canadese
 Roger Plaxton – hockeista su ghiaccio canadese